Hordijiwka () – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie trościańskim, nad Netiaką. W 2001 roku liczyła 1416 mieszkańców.

Przypisy 

Wsie w rejonie trościanieckim (obwód winnicki)